«Дзержинская» — название некоторых объектов инфраструктуры, названных в честь советского государственного деятеля Ф. Э.  Дзержинского.

 Дзержинская линия — линия Новосибирского метрополитена.
 Дзержинская —— бывшее и нынешнее название станций метрополитенов в различных городах.
 Дзержинская — бывшая платформа в Москве, на разобранной линии Бескудниково — Лосиноостровская.
 Дзержинская — недействующая платформа в г. Дзержинский на линии Панки — Дзержинская.
 Дзержинская — действующая платформа в Перми, на участке между станциями Пермь-I и Пермь-II.
 Дзержинская — самый высокий холм Белоруссии.

См. также 
Держинская